Hornbeck bezeichnet als Ortsname:

 Hornbeck (Louisiana), Vereinigte Staaten

Personen:
 Eglolf Hornbeck, Rektor der Karls-Universität Prag
 John Patrick Hornbeck, römisch-katholischer Theologe, Dekan der Theologischen Fakultät der Fordham University
 John Westbrook Hornbeck (1804–1848), US-amerikanischer Politiker
 Larry Hornbeck, Technologiepreisträger der Eduard-Rhein-Stiftung
 William Hornbeck (1901–1983), US-amerikanischer Filmeditor

Siehe auch:

 Hornbek: Die alte Schreibweise „Hornbeck“ wurde am 1. September 1877 durch eine Anordnung über die einheitliche Regelung der Schreibweise für Ortsnamen von der Provinzialregierung in Schleswig geändert.